Барабанщиковское сельское поселение — муниципальное образование в Дубовском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Щеглов.

Административное устройство 
В состав Барабанщиковского сельского поселения входят:
 хутор Щеглов;
 хутор Верхний Жиров;
 хутор Кравцов;
 хутор Крюков;
 хутор Лесной;
 хутор Назаров.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Сайт о Дубовском районе

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Дубовского района Ростовской области